Upsilon Cassiopeiae pode se referir a:
Upsilon1 Cassiopeiae
Upsilon2 Cassiopeiae